Индия може да се отнася за:
 Индия, държава в Южна Азия
 Индийски субконтинент, историко-географски регион в Азия
 Ла Индия (р. 1970), пуерториканска певица
 Индия (р. 1977), порнографска актриса от САЩ

Вижте също 
 Атентат срещу българската база Индия